Alfred Abad i Gascon (Tarragona, 1962), compositor de sardanes
 Angelina Abad Cantavella (Vila-real, Plana Baixa, 1893 - 1965), mestra i escriptora
 Antolín Abad Pérez (Villegas, Burgos, 1918 - Toledo, 2007), historiador, escriptor i sacerdot franciscà espanyol 
 Anton Abad i Chavarria (Saidí, Baix Cinca, 1958), cantautor aragonès de la Franja de Ponent 
 Antoni Abad i Roses (Lleida, 1956), artista català 
 Antonio Abad Collado (Colmenar Viejo, 1950), ciclista espanyol professional entre 1978 i 1979
 Bonaventura Abad
 Diego Abad de Santillán (Reyero, Lleó, 1897 - Barcelona, 1983), dirigent anarquista, escriptor i editor espanyol 
 Francesc Abad i Gómez (Terrassa, 1944), artista representant de l'art conceptual, el body art i el land art 
 Francisco Abad Abad (Novelda, 1922 - Tiana, 2012), activista social català
 Gerardo Abad Conde (Ordes, La Corunya, 1881 - Madrid, 1936), advocat i polític gallec 
 Joaquim Abad i Guirbau (Barcelona, 1958), pilot de trial que destacà en competicions a finals de la dècada de 1970
 José Abad Gosálbez (Alacant, 1915 - 1976), polític alacantí 
 Josep Lluís Abad i Bueno (La Vall d'Uixó, 1959), professor de filosofia d'educació secundària i poeta 
 Manuel Abad y Lasierra (Estadilla, 1729 - Saragossa, 1806), eclesiàstic i historiador aragonès, primer bisbe d'Eivissa
 Manuel Abad y Queipo
 María Antonia Abad Fernández (Campo de Criptana, 1928 - Madrid, 2013)
 Martín Abad Bartolomé (Quintanar de la Sierra, 1954 - Barcelona, 2000), futbolista castellanolleonès 
 Mercedes Abad (Barcelona, 1961) 
 Pau Abad i Piera (Sabadell, 1896 - 1981), inventor i industrial, pioner de l'enginyeria electrònica a Catalunya 
 Pere Abad, cantor què assistí a la conquesta de Sevilla i fou un dels poetes premiats per Ferran III de Castella 
 Tomàs Abad Alenda (Novelda, 1845 - 1922), polític valencià